Мадридехос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 262 км². Население — 11314 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Покровителями города считаются святой Себастиян и Нуэстра Сеньора де Вальдеьерро.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 www.madridejos.net
 Versión para teléfonos móviles
 Asociación Juvenil "La Piruleta"

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо
Города Сьюдад-Реаля